Ян Кёнджон (Ян Кён Чжон , , ; 1920, Синыйджу, Японская Корея, Японская империя — 7 апреля 1992, Иллинойс, США) — корейский солдат, по данным британского историка Энтони Бивора — якобы служивший в японской императорской армии, частях РККА и в вермахте. В 1944 году попал в плен к американцам после высадки союзников в Нормандии.

Биография 
Родился 3 марта 1920 года в районе Синыйджу, находящемся на северо-западе Кореи, в то время бывшей японской колонией.

В 1938 году в 18-летнем возрасте был призван из Маньчжурии в Квантунскую армию японской императорской армии. Во время боёв на реке Халхин-Гол попал в плен к частям Красной Армии и направлен в исправительно-трудовой лагерь в восточные области СССР.

В 1942 году во время Второй мировой войны он вместе с другими военнопленными был направлен на «восточный фронт» в составе РККА.

В 1943 году в УССР во время Третьей битвы за Харьков был захвачен в плен частями вермахта и направлен во Францию в составе восточного батальона. Служил на полуострове Котантен в северной Нормандии, недалеко от пляжа Юта.

В июне 1944 года после высадки союзных войск в Нормандии Ян Кёнджон был захвачен в плен американскими десантниками. По сведениям лейтенанта Роберта Брюэра (; 506-й воздушно-десантный полк 101-й воздушно-десантной дивизии США), после высадки на пляже Юта их полк захватил в общей сложности четверых военнопленных азиатской внешности в немецкой униформе, но поначалу никто не смог их допросить. Яна Кёнджона приняли за японца в немецкой униформе и направили в лагерь военнопленных в Великобританию, откуда он был освобождён после окончания войны в мае 1945 года.
 
В 1947 году он иммигрировал в США, где жил недалеко от Чикаго в штате Иллинойс. Отец двух сыновей и дочери. Умер 7 апреля 1992 года.

Полемика 
В декабре 2005 года телекомпанией Seoul Broadcasting System был показан документальный фильм, задачей которого было доказать или опровергнуть существование солдат из Азии, которые служили нацистской Германии и были захвачены войсками союзников. Создатели фильма пришли к выводу, что несмотря на то, что в германской армии во время Второй мировой войны действительно служили солдаты азиатского происхождения, часть из которых действительно попала в плен союзников по Антигитлеровской коалиции, однако не найдено никаких доказательств, свидетельствующих о существовании среди них человека по имени Ян Кёнджон.

Личность на фото 
Фотография с заголовком «Jap in nazi uniform captured» («Пленный японец в нацистской униформе») была сделана американскими военнослужащими в 1944 году во Франции, после высадки союзных войск в Нормандии. В подписи к фото указано, что «японец называет своё имя и фамилию американскому офицеру», но не указано, какие именно.

В 1994 году американский историк Стивен Е. Амброз в своей книге «День „Д“. 6 июня 1944 г.» упомянул о четырёх корейских военнопленных, взятых в плен в Нормандии, и предположил, что они были пленены на Халхин-Голе, затем пленены вермахтом в СССР и затем оказались в Нормандии:

На побережье «Юта» в день высадки лейтенант Роберт Брюер из 506-го парашютно-пехотного полка 101-й воздушно-десантной дивизии американских вооружённых сил захватил четырёх азиатов в немецкой форме. Выяснилось, что все они были корейцами. Каким образом корейцы очутились на стороне Гитлера? Похоже, что их призвали в японскую армию в 1938 г. (Корея тогда была японской колонией). Затем они попали в советский плен во время приграничных боев в 1939 г., служили в Красной Армии, были захвачены вермахтом под Москвой в декабре 1941 г. и уже в качестве немецких солдат посланы во Францию. (О дальнейшей судьбе корейцев лейтенант Брюер так и не узнал. Можно предположить, что их отправили обратно в Корею. Тогда они должны были снова оказаться в армии: либо Южной, либо Северной Кореи. Вполне возможно, что им снова пришлось воевать в 1950 г.: или с американцами, или против них в зависимости от того, в какой части Кореи они находились. Так причудливо складывались судьбы людей в XX в.)

В 2002 году в южнокорейском журнале Weekly Korea была опубликована статья об этой фотографии.

В 2005 году корейская телекомпания SBS провела журналистское расследование с целью установить личность человека на фото. Для этого журналисты посетили Германию, Францию и США, изучили документы немецкого Бундесархива и американского NARA. Им не удалось установить личность «корейского солдата в Нормандии», однако они выяснили некоторые другие детали, в частности, что на фото — кореец, а в восточных батальонах, оборонявших Атлантический вал в районе высадки союзных войск, служили солдаты с корейскими фамилиями, и, кроме того, в списках военнопленных японских подданных встречается много корейских фамилий.

В 2012 году британский историк Энтони Бивор в свой книге «The Second World War» («Вторая мировая война») идентифицировал человека на фотографии, подтвердив появлявшуюся ранее информацию на форумах и блогах о том, что это — корейский солдат Ян Кёнджон, служивший в японской императорской армии, частях РККА и в вермахте. В 1944 году попал в плен к американцам после высадки союзников в Нормандии.

Оценки и мнения 

В войне, в которой погибло так много миллионов людей, и которая развернулась по всему земному шару, этому невольному ветерану японской, советской и немецкой армий сравнительно повезло. Тем не менее, Ян остаётся, пожалуй, самой яркой иллюстрацией беспомощности большинства простых смертных перед лицом превосходящих исторических сил.

Это был шок. Я подумал: «Что за событие произошло в этом мире?» Представьте себе, юный кореец на поле боя в Нормандии. Я сказал себе: «Я должен снять об этом фильм». Я подумал: «Это подарок режиссёру Кан Джегю от современной истории. Удастся ли мне, пока я жив, снять какой-то другой фильм о подобной истории?»

В искусстве 
По мотивам данной биографии в 2011 году вышла корейская военная драма «Мой путь» режиссёра Кан Джегю.

В корейской художественной литературе:
 장웅진. 《노르망디의 조선인》. 피와눈물. 2005. (Янгунджин. Корейская «Нормандия». Кровь и слёзы.) 
 조정래. 《오 하느님|오, 하느님|오 하느님》. 문학동네. 2007. (Чо Джонне. О, Боже) 
 이재익. 《아버지의 길》. 황소북스. 2011. ISBN 9788997092147 (Ли Джеик. Отец дороги)

См. также 
 Александр Павлович Мин (1915—1944) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945, посмертно). Единственный кореец, удостоенный этой высшей степени отличия в годы Великой Отечественной войны.
 Джозеф Байерли (1923—2004) — американский солдат Второй мировой войны, воевавший против немцев и в американской, и в советской армиях.
 Лаури Тёрни (1919—1965) — финский офицер, участник Зимней войны и Второй мировой войны. Также служил в немецкой и американской армиях.

Примечания

Ссылки 
 , 
 
 

Участники Второй мировой войны
Участники боёв на Халхин-Голе (Япония)